Motor de cerca FFA (de l'anglès Free For All), un tipus de cercador gratuït
 Departament Federal Alemany del Cinema (del nom en alemany Filmförderungsanstalt (FFA)), institució pública alemanya per a la promoció del seu cinema
 Àcids grassos lliures (de l'anglès Free Fatty Acids), productes de la síntesi d'àcids grassos
 Àrea fusiforme especialitzada en cares (de l'anglès Fusiform Face Area), una part del sistema visual humà especialitzat en el reconeixement de cares
 Federació Francesa d'Atletisme, organisme regidor de l'atletisme a França
 Federació Australiana de Futbol (de l'anglès Football Federation Australia), ens organitzador del futbol a Austràlia
 Federació Armènia de Futbol (del seu nom en anglès Football Federation of Armenia), organisme rector del futbol a Armènia